Canyon-SRAM Racing er et professionelt cykelhold for kvinder, som er registreret hos UCI som et UCI Women's Teams.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Tyskland
Cykelhold for kvinder